Perseo puede referirse a:

 Perseo, héroe de la mitología griega.
 Constelación de Perseo, una constelación del norte y representa a Perseo.
 Perseo de Macedonia, último rey de La Antigua Macedonia.
 Perseo (geómetra), matemático griego del 
 Perseo de Citio, filósofo griego.
 Perseo, hipotético espía atómico soviético.
 Perseo y Andrómeda, cuadro de Frederic Leighton de 1891.